Красный Восток — многозначный термин.


Населённые пункты

Казахстан 
 Красный Восток — прежнее, до 2010 года, название села Орикти Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Красный Восток — прежнее, до 1990-х годов, название села Акжар Карасайского района Алматинской области.
 Красный Восток — прежнее, до 1990-х годов, название села Канабек Каратальского района Алматинской области.

Кыргызстан 
 Красный Восток — прежнее, до 1990-х годов, название села Нурманбет Ысык-Атинского района Чуйской области.

Россия 
 Красный Восток — посёлок в Петропавловском районе Алтайского края.
 Красный Восток — село в Михайловском районе Амурской области.
 Красный Восток — посёлок в Аургазинском районе Башкортостана, в 2005 году вошёл в состав деревни Новофёдоровка.
 Красный Восток — деревня в Аургазинском районе Башкортостана, относится к Меселинскому сельсовету.
 Красный Восток — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Красный Восток — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Красный Восток — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Красный Восток — село в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики.
 Красный Восток — хутор в составе города Горячий Ключ Краснодарского края.
 Красный Восток — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Красный Восток — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Красный Восток — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Красный Восток — посёлок в Наровчатском районе Пензенской области.
 Красный Восток — посёлок в Спасском районе Пензенской области.
 Красный Восток — посёлок в Бондарском районе Тамбовской области.
 Красный Восток — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Красный Восток — деревня в Тетюшском районе Татарстана.

Техника 
 «Красный Восток» — агитационный поезд ВЦИК во время гражданской войны
 «Красный Восток» — монитор российского и советского флота, относящийся к типу «Шквал»; один из семи мониторов этого типа.

Прочее 
 Красный Восток — российский бренд пива.
 Красный Восток — бывшая пивоваренная компания из Татарстана (ныне часть концерна Efes).
 Красный Восток Агро — животноводческо-земледельческий и молокопроизводящий холдинг из Татарстана.

Примечания 

Страницы значений:Населённые пункты